Fortunense – abitanti di Fortuna (Brasile)
Fortunense – abitanti di Fortuna de Minas